est un nom de famille japonais porté par :

 Mayu Iwatani (1993-), catcheuse japonaise ;
 Tōru Iwatani (1955-), concepteur de jeux-vidéo japonais ;
 Toshio Iwatani (1925-), footballeur japonais.